NXT Cruiserweight Championship – były tytuł mistrzowski w wrestlingu stworzony i promowany przez federację WWE w brandzie NXT, NXT UK i 205 Live. Mogli o niego walczyć wrestlerzy należący do tzw. dywizji cruiserweight, czyli ważący maksymalnie 93 kilogramy.

Tytuł ten zastępowywał poprzednie WWE Cruiserweight Championship, które zostało utworzone w World Championship Wrestling w 1991 i zdezaktywowane w WWE w 2007 roku. Mistrzostwa mają tę samą nazwę, lecz WWE wyraźnie zaznacza, że są to dwa oddzielne tytuły.

Historia 

Cruiserweight Classic było turniejem dla zawodników wagi lekkociężkiej, emitowanym za pośrednictwem WWE Network. Walki kwalifikujące do turnieju odbywały się w różnych federacjach niezależnych. Ostatecznie do turnieju dostało się 32 zawodników, a rozgrywany był on 23 czerwca, 13 lipca, 26 sierpnia i 14 września 2016 roku. 

Finalistami turnieju zostali T.J. Perkins i Gran Metalik. Przed pojedynkiem Paul „Triple H” Levesque ogłosił, że zwycięzca turnieju nie tylko otrzyma trofeum, ale również stanie się pierwszym posiadaczem nowego WWE Cruiserweight Championship należącego do brandu Raw. Perkins pokonał Metalika, stając się inauguracyjnym mistrzem. Tak jak w przypadku pasa WWE Championship, boczne stalowe płyty są wymieniane na nowe z charakterystycznymi dla wrestlera grafikami. Na środku fioletowego pasa znajduje się srebrno-fioletowy glob wraz z logiem federacji.

W listopadzie 2016 utworzono nową tygodniówkę 205 Live, na której ekskluzywnie występują członkowie dywizji cruiserweight, wskutek czego tytuł może być również broniony na tym show. Podczas premierowego odcinka, Rich Swann pokonał The Brian Kendricka i zdobył mistrzostwo.

23 stycznia 2018 po zawieszeniu i zwolnieniu posiadacza mistrzostwa Enzo Amorego, WWE zwakowało mistrzostwo. W kolejnych tygodniach ogłoszono generalnego menadżera tygodniówki 205 Live, którym okazał się Drake Maverick (znany wcześniej jako Rockstar Spud w federacji Impact Wrestling), a także ogłoszono 16-osobowy turniej, którego finał zorganizowano na WrestleManii 34.

Turniej inauguracyjny

Historia tytułu

Nazwy

Panowania

Łączna liczba posiadań

Zobacz też 
 Cruiserweight Classic
 WWE Cruiserweight Championship (1991–2007)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna historia tytułu NXT Cruiserweight Championship

Tytuły mistrzowskie w NXT